Кучеровка (), село,
Петропавловский сельский совет,
Купянский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6323785502. Население по переписи 2001 года составляет 704 (329/375 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Кучеровка находится на левом берегу реки Гнилица,
которая через 3 км впадает в реку Оскол.
Выше по течению и на противоположном берегу расположено село Петропавловка.
К селу примыкают село Подолы и город Купянск.
Рядом проходит автомобильная дорога .
На расстоянии в 2 км находится железнодорожная станция Заосколье.
Село окружает торфяное болото. Рядом с селом большие отстойники.

История 
 1864 — дата основания.

Экономика 
 Купянское межрайонное предприятие по производству говядины.
 АГРОПРОМЕНЕРГО, КП.

Объекты социальной сферы 
 Кучеровский фельдшерско-акушерский пункт.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Купянского района